Richard Schmidt (1987) olimpiai, világ- és Európa-bajnok német evezős
 Richard Schmidt (1992) világ- és Európa-bajnoki bronzérmes német párbajtőrvívó